La Barca steht für:

 La Barca, ein Ortsteil der Gemeinde Gallicano in der Toskana, Italien
 La Barca (Lepe), Ort in der Gemeinde Lepe in Andalusien, Spanien
 La Barca (Guerrero), Ort in Mexiko
 La Barca (Jalisco), Stadt in Mexiko
 Municipio La Barca, Verwaltungseinheit im Bundesstaat Jalisco, Mexiko

Siehe auch:
 Barca